Каманін Іван Михайлович — український історик, архівіст, дослідник пам'яток культури.
 Каманін Микола Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Каманін Олексій Миколайович — російський гандболіст. 
Російські прізвища